Lex Cassia tabellaria – ustawa rzymska ze 137 r. p.n.e.
 Lex Cassia – ustawa rzymska z 45 r. p.n.e.
 Lex Cassia – ustawa rzymska ze 104 r. p.n.e.